Szent András lehet:

 Szent András apostol
 Avellinói Szent András (1521–1608) itáliai szerzetes
 Bobola Szent András (1591–1657) vértanú, Litvánia apostola, Lengyelország pártfogója
 Corsini Szent András (1302–1373) püspök
 Szent Kim András (szül. mint: 김대건, Kim Degon; 1821–1846) koreai vértanú, Korea védőszentje
 Krétai Szent András (660 k.–704) püspök
 Szent Zoerard-András (11. század) Zobor-hegyi remete

Jegyzetek